

Musica 
Low Rider – traccia dell'album Why Can't We Be Friends dei War del 1975; cover sono state realizzate da altri artisti, tra cui Korn (Life Is Peachy), Barry White (Staying Power), Cypress Hill (Stoned Raiders), Son of Dave (03)
Low Rider – album dei No Fun at All del 2008

Altro 
 Low Rider – modello di Harley-Davidson
Lowrider – vettura con sospensioni modificate